Katafalk egy holland metál együttes
 Katafalk, a ravatal másik elnevezése
 Katafalk – Valerij Todorovszkij orosz filmrendező nagydíjat nyert filmje (1990)